Йо́зеф Хю́ги (; ) — швейцарский футболист, нападающий. Участник чемпионата мира 1954 года и лучший бомбардир сборной Швейцарии на мировых первенствах.

Клубная карьера 
Йозеф Хюги серьёзно начал заниматься футболом, когда поступил в Базельский университет. В 1948 году Хюги дебютировал за «Базель» в высшем дивизионе Швейцарии. В этом первом для Йозефа сезоне «красно-синие» завоевали серебряные медали, пропустив вперёд только клуб «Лугано», а сам 19-летний форвард провёл 18 матчей и забил 8 мячей. В следующем сезоне команда вновь заняла второе место, на этот раз уступив чемпионство женевскому «Серветту». За следующие семь сезонов с 1950/51 по 1956/57 Хюги забил 162 гола, то есть в среднем по 23 гола за чемпионат. Благодаря такой своей результативности, Йозеф трижды в 1952—1954 годах становился лучшим бомбардиром чемпионата. Самым же успешным сезоном для Йозефа Хюги стал сезон 1952/53 — его 32 гола в 26 играх помогли завоевать «Базелю» первое чемпионство в своей истории. В 1963 году он переходит в «Цюрих», но проявить себя в этой команде ему так и не удалось — Хюги провёл за клуб всего две игры, а затем принял решение уйти играть за команды низших дивизионов. Всего за свою карьеру Йозеф Хюги провёл в дивизионе А Швейцарии 322 игры, в которых забил 244 гола, что является третьим результатом после Жака Фаттона и Ойгена Майера.

Карьера в сборной 
Первым матчем Йозефа Хюги за сборную Швейцарии стала встреча в рамках Кубка Центральной Европы против команды Италии. На «домашнем» чемпионате мира 1954 года в четвертьфинальном поединке против Австрии Йозеф отметился хет-триком, что правда не спасло его команду от поражения со счётом 5:7. Всего на том первенстве Хюги забил шесть мячей, что позволило ему поделить второе место в списке бомбардиров первенства с австрийцем Эрихом Пробстом и Максом Морлоком из ФРГ, уступая только венгру Шандрору Кочишу с его 11 голами. Помимо этого 12 октября 1960 года в матче против Франции, закончившимся победой швейцарцев 6:2, Йозефу удалось отличиться пять раз, что является наилучшей результативностью в одном матче среди всех игроков швейцарской сборной. Хюги завершил карьеру в сборной 12 октября 1960 года матчем отборочного турнира чемпионата мира 1962 года со шведами, который Швейцария проиграла 4:0. Всего за национальную команду им сыграно 34 встречи, в которых забито 23 мяча.

Достижения

Командные 
 «Базель»
 Чемпион Швейцарии: 1953
 Серебряный призёр чемпионата Швейцарии (2): 1949, 1950

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Швейцарии (3): 1952, 1953, 1954
 Рекордсмен сборной Швейцарии по количеству голов на чемпионатах мира: 6 голов
 Лучший бомбардир в истории «Базеля»: 282 гола
 Лучший бомбардир «Базеля» в лиге: 245 голов
 Лучший бомбардир «Базеля» в Кубке Швейцарии: 33 гола

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 Футболисты мира — Йозеф Хюги

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Цюрих»
Игроки ФК «Базель»
Похороненные на кладбище Ам Хёрнли